Oertwig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Oertwig (* 1949), deutscher Journalist und Autor
 Richard Oertwig (1908–1944), deutscher Architekt

Siehe auch:

 Ortwig (Begriffsklärung)